Miejscowości w USA:
 Lake Forest – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Orange
 Lake Forest – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Broward
 Lake Forest – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Lake